Skinnehaugen ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Skinnehaugen (* 1996), norwegische Handballspielerin
 Emma Skinnehaugen (* 1996), norwegische Handballspielerin